Murav'ëv () è un cognome russo che può riferirsi a:
 Dmitrij Murav'ëv (1979) – ciclista kazako
 Michail Nikolaevič Murav'ëv (1845-1900) – politico russo 
 Michail Nikolaevič Murav'ëv-Vilenskij (1796-1866) – politico russo 
 Vladimir Murav'ëv (1959) – atleta sovietico

Pagine correlate 

 Murav'ëv-Apostol
 Muraviev